9-е Южнотихоокеанские игры 1991 года прошли с 7 по 21 сентября в городе Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея. В соревнованиях приняло участие около 2000 спортсменов из 16 стран Океании.

Страны-участницы 

 
 

 

 

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол 
  Бокс
 Игра в боулз
  Крикет
  Гольф
  Футбол
  Нетбол
  Регби 
  Парусный спорт
  Софтбол
  Сквош 
  Плавание
  Настольный теннис 
  Теннис 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 

 9-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спорт в Папуа — Новой Гвинее
Сентябрь 1991 года
1991 год в Папуа — Новой Гвинее
1991 год в спорте